Bullocks to Stan llamado Bullocks vs. Stan en España y Bullocks contra Stan en Hispanoamérica es un episodio de la serie de dibujos animados American Dad. Es un episodio correspondiente a la primera temporada.

Sinopsis 
Todo comienza cuando Hayley rompe con Jeff porque ella piensa que él la sigue en todo. Mientras, el jefe de la CIA dice que van a hacer un pícnic en el parque y la familia debe ir y comportarse. Stan se enoja cuando Hayley se pelea con el jefe de Stan, Bullocks quien se enfada y se va.

Stan tiene que ir a disculparse y toca la puerta pero cuando entra a la casa descubre que su jefe se ha divorciado y ha tenido relaciones sexuales con alguien más joven, Hayley.

Stan se opone pero Hayley amenaza con despedirlo y debe aceptarlo. Más tarde el antiguo novio de Hayley, Jeff, Le dice a Stan que lo ayudara y cuando Bullocks y Hayley dan un paseo por el parque Stan finge querer matar a Jeff para que Hyley vuelva a amarlo.

Pero Bullocks secuestra a Hayley y se la lleva a un café en donde Stan le da una paliza a Bullock y este le cuenta que todo fue un truco para que Stan defendiera a su hija por una vez. Hayley vuelve con Jeff.

Referencias 

Episodios de American Dad